Ледяно́й покро́в — лёд, образовавшийся на поверхности воды вследствие сильного понижения среднесуточной температуры воздуха вблизи водоёма, в результате теплопередачи воды в водоёме.

В разный частях Земли ледяной покров образуется и тает в разное время.
В полярных районах Северного Ледовитого океана лёд лежит круглый год (вечная мерзлота). Там он достигает средней толщины, примерно в два раза превышающей высоту Нью-Йоркских небоскрёбов.

Южнее лёд несколько тоньше, при этом он бывает расколотым и дрейфует. Вблизи берега ситуация различная.

В Европейской части лёд в летнее время тает в результате действия тёплого течения Гольфстрим. Относительно холодным является Баренцево море.

Не менее холодно и у берегов Америки.

Куда более холодной является вода в Восточной части Северного Ледовитого океана. Карское море, в частности, называют ледяным мешком (ледяным погребом).
Оледенения также наблюдаются на крайнем юге Южной Америки и в Южном океане. Много шельфовых ледников и у берегов Антарктиды.

В пресных водоёмах лёд замерзает раньше, а оттаивает позже, так как плотность пресной воды́ ρ=1000кг/м³, а плотность солёной воды́ ρ=1030кг/м³.

Процесс образования льда на поверхности воды называется оледенением, а его плавления — оттаиванием. Оттаивание начинается с раскалывания льда, которое сопровождается треском.

Когда лёд ещё тонок в начале холодного времени года и когда уже тонок в начале тёплого времени года, нахождение на нём опасно, потому что покров может треснуть под действием веса человека.

В холодное время года некоторые люди с помощью особых аппаратов делают отверстия во льду для следующих целей:
 в православных странах с холодным климатом: образование иордани на праздник Крещения (19 января по Юлианскоиу календарю),
 для попадания воздуха под воду рыбам,
 для рыбной ловли,
 для погружения в воду в каких-либо серьёзных целях или для активного отдыха.

Безопасная толщина льда 
Ограничения безопасности по толщине льда: для одного пешехода - не менее 7 см; для группы пешеходов не менее 15 см, дистанция между пешеходами не менее 5 м; для одного конькобежца - 12 см; для группы конькобежцев - не менее 25 см. Для автомобильного транспорта: 18-25 см для вездехода или снегохода; для легкового автомобиля - более 30 см; для грузового автомобиля массой до 15 тонн толщина льда должна быть не менее 35-43 см.

Формулы толщины льда 
Употребляются следующие формулы для расчета толщины льда : , где  - средняя суточная температура воздуха, , где  - средняя месячная температура воздуха.

См. также 
 Снежный покров
 Резонансный метод разрушения ледяного покрова

Примечания 

Гляциология